Еркимбеков — фамилия; имеет женскую форму Еркимбекова.
 Еркимбеков, Жексенбек Еркимбекович (1930—2018) — советский государственный и общественный деятель, министр культуры Казахской ССР.
 Еркимбеков, Серик Жексембекович (род. 1958) — советский и казахстанский композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана.